Island может обозначать:
 Island Records — звукозаписывающая компания
 Island — киприотская поп-группа, участники Евровидения-1981
 Island — Японский визуальный роман

Islands может обозначать:
 Islands — инди-рок-группа из Канады
 Islands — альбом King Crimson
 Islands — альбом Майка Олдфилда